Laurent Bourmaud, né le  à Lorient (Morbihan), est un ancien footballeur français, qui évoluait au poste de milieu de terrain. Il est aujourd’hui entraîneur du club amateur de l'US Montagnarde.

Biographie 

Avec le club du FC Lorient, il dispute 15 matchs en Division 1 (0 but), et 126 matchs en Division 2 (2 buts).

En mai 2006, il est candidat au BEES , mais ne l'obtient pas.

Palmarès 
 Championnat de France de National 1
 Vainqueur : 1995

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1975
Naissance à Lorient
Footballeur français
Joueur du FC Lorient
Joueur de l'Angoulême CFC
Joueur de la GSI Pontivy